Caudatispora är ett släkte av svampar. Caudatispora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Caudatispora